Steinhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Steinhofer (1908–1990), deutscher Chemiker
 Carl Steinhofer (1872–1933), österreichischer Architekt
 Daniel Steinhofer (* 1978), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Friedrich Christoph Steinhofer (1706–1761), württembergischer Theologe und Pietist
 Johann Ulrich Steinhofer (1709–1757), evangelischer Theologe, Philosoph und Chronist

Siehe auch:
 Steinhöfer
 Steinhof